Едрино — село в Кырджалийской области Болгарии.
 Едрино — озеро в Куньинском районе Псковской области.